Aspire:
 Aspire Tower — небоскрёб, расположенный в столице Катара.
  — планируемый небоскрёб в Сиднее.
  — серия ноутбуков компании Acer.
  — стальная скульптура в Ноттингеме, Англия.